Э́шли Хи́ншоу (; род. 11 декабря 1988) — американская актриса и фотомодель.

Жизнь и карьера 
Эшли Хиншоу родилась 11 декабря 1988 года в Ла-Порте, штат Индиана, США. В семье была младшей из троих детей. В 2008 году она дебютировала на телевидении. Является моделью агентства «Abercrombie & Fitch». В 2012 году сыграла главную роль в фильме «Черри», а также снялась в фильмах «Хроника» и «Лето. Одноклассники. Любовь». В 2014 году сыграла в 4 эпизодах сериала «Настоящая кровь».

С 2016 года Хиншоу замужем за актёром Тофером Грейсом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У них есть дочь — Мейбел Джейн Грейс (род. 1 ноября 2017). В июле 2020 года у пары родился второй ребёнок.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США